Капланский — фамилия. Известные носители:

 Капланский, Ирвинг (1917—2006) — канадский математик.
 Капланский, Рудольф Ильич (1911—1966) — молдавский эстрадный певец и скрипач.
 Капланский, Самуил Яковлевич (1897—1965) — советский биохимик, доктор медицинских наук.
 Капланский, Шломо (1884—1950) — деятель социалистического сионизма, директор Техниона.